Колонија 24 де Фебреро има више значења:

 Колонија 24 де Фебреро (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија 24 де Фебреро (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику